Il singolare del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gaël Monfils che ha battuto in finale Andreas Seppi 6-3, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Florian Mayer (primo turno)

 Gaël Monfils (Campione)
 Nicolás Massú (semifinali)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2007